

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 9 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Macs“ beginnt.

Macs 



Macsa 
 Mácsai, Zoltán (* 1985), ungarischer Hornist

Macse 
 MacSems, William (* 1930), US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Macsenaere, Michael (* 1959), deutscher Psychologe

Macsh 
 MacSharry, Marc (* 1973), irischer Politiker
 MacSharry, Ray (* 1938), irischer Politiker, MdEP

Macsw 
 MacSwiney, Mary (1872–1942), irische Politikerin und Frauenrechtlerin
 MacSwiney, Peter Paul († 1884), irischer Politiker
 MacSwiney, Seán, irischer Politiker
 MacSwiney, Terence (1879–1920), irischer Politiker und Schriftsteller